Pascal Caminada né le  à Lumbrein, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Carrière 

Pascal Caminada a commencé sa carrière dans les sections juniors du HC Kloten, pour lesquels il joue dans la catégorie Juniors Élites pendant la saison 2003-2004. Dès la saison suivante, il rejoint Fribourg-Gottéron où pendant deux saisons, il joue aussi bien en Juniors Élites qu’en LNA, en tant que remplaçant du titulaire Gianluca Mona. Il y joue son premier match LNA pendant la saison saison 2005-2006. 

En été 2006, il est engagé par le HC Bienne qui joue en LNB. Deux saisons de suite, il y fête le titre de champion de deuxième division et accède à LNA au terme de la saison saison 2007-2008.

Après deux saisons en LNA avec Bienne, il retourne à Fribourg pour la saison saison 2010-2011. Il y commence la saison avant d’être relégué sur le banc à la suite de l’engagement de Cristobal Huet. En été 2011, il rejoint le Lausanne HC pour y succéder à Gianluca Mona. Lausanne et Caminada domine la saison régulière avant de perdre en finale des play-offs contre le SC Langenthal. Avec l’annonce de l’engagement de Cristobal Huet pour la saison suivante, Caminada quitte Lausanne pour le HC Thurgovie. 

Après deux saisons en Suisse orientale et quelques apparitions en LNA à la suite de prêts (Rapperswil et  Genève-Servette), il signe pour la saison saison 2014-2015 au Lausanne HC pour y redevenir la doublure de Cristobal Huet. En 2017, il s'engage au CP Berne, comme suppléant de Leonardo Genoni.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2003-2004 || Kloten U20 || Juniors Élites || - || || || - || - || || || || || || || || || 
|-
|2004-2005 || HC Fribourg-Gottéron || LNA || - || || || - || - || || || || || || || || || 
|-
|2004-2005 || HC Fribourg-Gottéron U20 || Juniors Élites || - || || || - || - || || || || || || || || || 
|-
|2005-2006 || HC Fribourg-Gottéron || LNA || 1 || 15 || || 0 || 1 || 0 || 0 || 2 || 120 || || 4,5 || - || 0 || 0
|-
|2005-2006 || HC Fribourg-Gottéron U20 || Juniors Élites || - || || || - || - || || || || || || || || || 
|-
|2006-2007 || HC Bienne || LNB || 10 || 594 || || 3,13 || - || 2 || 4 || 17 || 963 || || 3,27 || - || 0 || 0
|-
|2007-2008 || HC Bienne || LNB || 24 ||  || || 2,74 || - || 2 || 2 || 2 || 96 || || 2,5 || - || 0 || 0|-
|-
|2008-2009 || HC Bienne || LNA || 31 ||  || 114 || 4,08 || - || 0 || 2 || 20 ||  || || 3,14 || - || 1 || 12
|-
|2009-2010 || HC Bienne || LNA || 18 || 797 || 56 || 4,21 || - || 0 || 0 || 2 || 80 || 5 || 3,75 || || 0 || 0
|-
|2009-2010 || HC Viège || LNB || 2 || 125 || || 1,92 || - || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || -
|-
|2010-2011 || HC Fribourg-Gottéron || LNA || 11 || 510 || 23 || 2,70 || 84,0 || 1 || 2 || 1 || 24 || 4 || 9,89 || 50 || 0 || 0
|-
|2011-2012 || Lausanne HC || LNB || 37 ||  || || 2,39 || - || 4 || 2 || 15 || 939 || || 1,85 || - || 2 || 0
|-
|2012-2013 || HC Thurgovie || LNB || 41 ||  || || 4,26 || - || 1 || 6 || - || - || - || - || - || - || -
|-
|2012-2013 || Rapperswil-Jona Lakers || LNA || 1 || 27 || 6 || 13,49 || 64,7 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || -
|-
|2013-2014 || HC Thurgovie || LNB || 41 || 2488 || || 3,3 || - || 1 || 0 || 4 || 258 || || 3,49 || - || 0 || 0
|-
|2013-2014 || HC Genève-Servette || LNA || 1 || 60 || 1 || 1 || 97,4 || 0 || 0 || 1 || 26 || 1 || 2,27 || 92,9 || 0 || 0
|-
|2014-2015 || Lausanne HC || LNA || 15 || 858 || 39 || 2,73 || 90,4 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || -
|-
|2015-2016 || Lausanne HC || LNA || 5 || 259 || 19 || 4,39 || 87,1 || 0 || 0 || 3 || 180 || 6 || 2,00 || 94,34 || 0 || 2
|-
|2016-2017 || Lausanne HC || LNA || 10 || 561 || 33 || 3,53 || 89,1 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || -
|-
|2017-2018 || CP Berne || LNA || 4 || 249 || 10 || 2,40 || 89,90 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || -
|-
|2017-2018 || HC Thurgovie || LNB || 3 || 177 || || 3,04 || 92,2 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || -
|-
|2018-2019 || CP Berne || LNA || 9 || 490 || 14 || 1,71 || 93,4 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2019-2020 || CP Berne || LNA || 8 || 473 || 23 || 2,92 || 90,5 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || SC Langenthal || LNB || 33 ||  || 78 || 2,46 || 91,6 || 1 || 4 || 12 || 729 || 32 || 2,63 || 91,0 || 1 || 0
|-
| 2021-2022|| SC Langenthal || LNB ||  ||

Palmarès 
 Champion de Suisse de LNB en 2007 et 2008 avec le HC Bienne

Notes et références 

Naissance en octobre 1986
Joueur suisse de hockey sur glace
Joueur du HC Bienne
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du EHC Kloten
Sportif zurichois
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur du CP Berne
Joueur du SC Langenthal